Whippomorpha (лат., возможное русское название — бегемотоподобные), или Cetancodonta (лат., буквально — «китоанкодонты»), — подотряд китопарнокопытных (Cetartiodactyla), включающий инфраотряды анкодонтов (Ancodonta) и китообразных (Cetacea). В современной фауне представлен бегемотами, китами, дельфинами и морскими свиньями.

Несмотря на то, что современные китообразные и бегемотовые ведут полностью водный и полуводный образ жизни соответственно, они адаптировались к нему независимо. Поэтому безволосая толстая кожа и отсутствие сальных желез, являющиеся адаптациями к тесно связанному с водой образу жизни, хотя и присущи этим обеим группам, также возникли независимо.

Систематика 
В прошлом бегемотовых сближали со свиными, пекариевыми и вымершими родственниками, относя их к подотряду нежвачных (свинообразных) отряда парнокопытных, а китообразных выделяли в самостоятельный отряд.

Современные исследования свидетельствуют о том, что ближайшими ныне живущими родственниками бегемотовых являются китообразные, на основе чего в 1999 году Питер Уоделл и коллеги (Waddell et al., 1999) объединили эти таксоны в один подотряд Whippomorpha. По их определению, он представляет краун-группу, включающую ближайшего общего предка обыкновенного бегемота (Hippopotamus amphibius) и афалины (Tursiops truncatus), а также всех его потомков. В 2000 году Ульфур Арнасон и коллеги (Arnason et al., 2000) предложили заменить название Whippomorpha на Cetancodonta, аргументируя это схожестью первого названия с наименованием клады непарнокопытных Hippomorpha. Фактически название Whippomorpha имеет приоритет как предложенное первым; тем не менее, в настоящее время используются оба варианта наименования подотряда.

Кладограмма согласно Gatesy, 2009 и Lloyd & Slater, 2020:

Примечания